Il doppio del torneo di tennis Stockholm Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Wojciech Fibak e Tom Okker che hanno battuto in finale Brian Gottfried e Raúl Ramírez 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Bob Hewitt /  Frew McMillan (quarti di finale)

 Bob Lutz /  Stan Smith (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Stockholm Open 1977